Открытый чемпионат Мемфиса по теннису 2015 — 40-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в городе Мемфисе, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 9 по 15 февраля. Приз продолжал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Кэй Нисикори
 Парный турнир —  Эрик Буторак /  Равен Класен

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал единственный на турнире представитель Топ-10 и чемпион двух предыдущих розыгрышей Кэй Нисикори (5-й в мире на тот момент). В итоге японец сумел победить на соревнованиях в третий раз подряд, обыграв в финале второго номера посева Кевина Андерсона (15-й в мире на тот момент). В основном турнире принял участие один представитель России: Теймураз Габашвили, который уже в первом раунде уступил хорвату Ивану Додигу.

В парном турнире победу одержала пара Сантьяго Гонсалес и Мариуш Фирстенберг, которые в полуфинале переиграли первых сеяных Ивана Додига и Максима Мирного, а в финале Артёма Ситака и Дональда Янга. Прошлогодние чемпионы Эрик Буторак и Равен Класен не защищали свой титул, однако Буторак принимал участие в соревнованиях совместно с Радживом Рамом и в качестве третьих номеров посева дошёл до четвертьфинала. Представитель России Теймураз Габашвили должен был принять участие и в парном разряде совместно с Бернандом Томичем, но они снялись с турнира перед матчем первого раунда против немцев Беньямина Беккера и Доминика Мефферта.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кэй Нисикори обыграл  Кевина Андерсона со счётом 6-4, 6-4.
 Нисикори выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андерсон сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Р. Харрисон
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= М. Джазири
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= О. Крайчек
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=63
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Кукушкин
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=68

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Л. Лацко
| RD1-score07-1=67
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= И. Карлович
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= И. Додиг
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Т. Габашвили
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Дж. Дональдсон
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= С. Козлов
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= С. Куэрри
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Б. Беккер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=1

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К. Нисикори
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Р. Харрисон
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= О. Крайчек
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= И. Карлович
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Дж. Изнер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= И. Додиг
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Дж. Дональдсон
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= С. Куэрри
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К. Нисикори
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= О. Крайчек
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Дж. Изнер
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= С. Куэрри
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= К. Нисикори
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02=
| RD4-team02= С. Куэрри
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=65
| RD4-score02-3=65
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Сантьяго Гонсалес /  Мариуш Фирстенберг''' обыграли  Артёма Ситака /  Дональда Янга со счётом 5-7, 7-6(1), [10-8].
 Гонсалес выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фирстенберг выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мемфиса

 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

США
Теннис
Февраль 2015 года
2015